Vid UEFA:s kval till Världsmästerskapet i fotboll för damer 2007 delades de 25 bästa europeiska landslagen upp i 5 grupper där varje gruppsegrare gick vidare till finalturneringen. UEFA:s kvalturnering spelades under perioden 9 juli 2005-30 september 2006.

Kategori 1

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Kategori 2
Lag i denna kategori hade inte möjlighet att kvalificera sig för världsmästerskapet.

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Sportevenemang i Europa
Sportåret 2005
Sportåret 2006
Världsmästerskapet i fotboll för damer